PNRA – Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
 PNRA – Pakistan Nuclear Regulatory Authority